Veenkerk (Barger-Compascuum), rooms-katholieke kerk in Barger-Compascuum
 Veenkerk (Klazienaveen), kerk in Klazienaveen-Noord